Polski Klub Motocyklowy w Warszawie – klub motocyklowy
 PKM Warszawa (żużel)